Cuvântul „bou” se poate referi la:

Bou, animal mamifer din categoria bovinelor de sex masculin castrat
Bou, membru al tribului celtic al boilor

Vezi și 
 
 Bou de mare
 Bou moscat

 Boi (dezambiguizare)
 Boiștea (dezambiguizare)

 Râul Boul (dezambiguizare)

Nume de familie:
 Boureanu — caută „Boureanu”